Инфрециря () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Дор-Мерунт.
 Инфрециря () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Булзешть.